Division III i fotboll 1976 var 1976 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1977. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Sammanslagning 1975 av Ludvika FFI och IFK Ludvika.

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydöstra Götaland

Sydvästra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Omgång 3 spelades på neutral plan: IF Brommapojkarna - Älvsby IF spelades i Solna, Lycksele IF - IFK Östersund spelades i Sundsvall.
IF Brommapojkarna och Lycksele IF uppflyttas till division II 1977.

Grupp 2

Alvesta GoIF och Vasalunds IF uppflyttas till division II 1977.

Grupp 3

Mjällby AIF och IFK Ulricehamn uppflyttas till division II 1977.

Källor

Fotboll i Sverige 1976
1976
Fotbollssäsongen 1976